Simon Lüthi, né le  à Langnau im Emmental en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003 || HC Thurgovie || LNB 
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0  || || || || ||
|-
| 2003-2004 || HC Olten || LNB 
|| 23 || 1 || 1 || 2 || 6 || 12 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2004-2005 || SCL Tigers || LNA 
|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2004-2005 || HC Olten || LNB 
|| 44 || 1 || 2 || 3 || 12 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2005-2006 || SCL Tigers || LNA
|| 29 || 0 || 6 || 6 || 10 || 6 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2006-2007 || SCL Tigers || LNA 
|| 44 || 4 || 2 || 6 || 26 || 15 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2007-2008 || SCL Tigers || LNA
|| 49 || 5 || 6 || 11 || 24 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4  
|-
| 2009-2010 || SCL Tigers || LNA
|| 47 || 0 || 1 || 1 || 16 || 8 || 0 || 0 || 0 || 4  
|-
| 2010-2011 || SCL Tigers || LNA
|| 49 || 3 || 6 || 9 || 12 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0  
|-
| 2011-2012 || SCL Tigers || LNA
|| 22 || 3 || 0 || 3 || 24 || || || || ||  
|-
| 2012-2013 || SCL Tigers || LNA
|| 50 || 2 || 10 || 12 || 20 || 18 || 1 || 3 || 4 || 14
|-
| 2013-2014 || EV Zoug || LNA || 46 || 2 || 1 || 3 || 32 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2014-2015 || EV Zoug || LNA || 33 || 1 || 2 || 3 || 14 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 	
|-
| 2015-2016 || EV Zoug || LNA ||11 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 ||0 	
|-
| 2016-2017 || EV Zoug || LNA ||38 || 0 ||1 || 1 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || EVZ Academy || LNB || 2|| 0|| 0||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || HC Olten || LNB ||29 || 1 || 2 || 3 || 16 || 16 || 3 || 0 ||3 || 2
|-
| 2018-2019 || HC Olten || LNB ||39 || 3 || 9 || 12 || 12 || 10 || 1 || 7 ||8 || 4
|-
| 2019-2020 || HC Olten || LNB || 43 || 2 || 5 || 7 || 18 || 5 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2020-2021 || HC Olten || LNB || 46 || 5 || 17 || 22 || 14 || 10 || 4 || 1 || 5 || 4
|-
| 2021-2022|| HC Olten || LNB ||  ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1986
Naissance à Langnau im Emmental
Sportif bernois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du HC Olten
Joueur du EV Zoug
Défenseur de hockey sur glace